Tyrannion ist der Name mehrerer Personen des Altertums:
 Tyrannion (Grammatiker), griechischer Grammatiker und Geograph, wirkte im 1. Jahrhundert v. Chr. in Rom
 Tyrannion (Bischof) (auch: Tyrannos), † um 308, Bischof von Antiochien